Molkenberg ist:
 Molkenberg (Mömbris), Ortsteil von Mömbris im Landkreis Aschaffenburg in Bayern
 Molkenberg (Fürstenwalde/Spree), Ortsteil von Fürstenwalde/Spree im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Molkenberg (Schollene), Ortsteil von Schollene im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Molkenberg (Bad Orb), Berg im Spessart bei Bad Orb in Hessen
 Molkenberg (Sudeten), Berg in den Westsudeten am Hirschberger Tal in Schlesien